Aubigny (Allier) 
Aubigny (Calvados) 
Aubigny (Deux-Sèvres) 
Aubigny (Somme) 
Aubigny (Vendée) 
in samenstellingen:
Aubigny-au-Bac, Nord
Aubigny-aux-Kaisnes, Aisne
Aubigny-en-Artois, Pas-de-Calais
Aubigny-en-Laonnois, Aisne
Aubigny-en-Plaine, Côte-d'Or
Aubigny-la-Ronce, Côte-d'Or
Aubigny-les-Pothées, Ardennes
Aubigny-lès-Sombernon, Côte-d'Or
Aubigny-sur-Nère, Cher